Points attribués lors de la saison 2008-2009 de snooker :

Notes et références 

Points attribués lors de la saison 2008-2009 de snooker
Points attribués lors de la saison 2008-2009 de snooker